Montclus (Gard)
 Montclus (Hautes-Alpes)